Retje je ime več naselij:
 Dolnje Retje, v občini Velike Lašče
 Gornje Retje, v občini Velike Lašče
 Retje v občini Loški potok
 Retje nad Trbovljami, v občini Trbovlje
 in vodnih izvirov krožne oblike:
 Iška Loka – izviri Retje; 
 eden od izvirov Cerkniškega jezera
 več izvirov na Radenskem polju 
 tudi Retovje - skupina izvirov Velike Ljubljanice pri Vrhniki